Марсо́ (, ) — французская фамилия. Известные носители:
 Марсо, Каролин (род. 1974) — французская певица (контральто), композитор, преподаватель.
 Марсо, Марсель (1923—2007) — французский артист-мим.
 Марсо, Пако (1948—2010) — испанский актёр
 Марсо, Софи (род. 1966) — французская актриса.
 Марсо, Фабьен (род. 1977) — французский поэт, автор-исполнитель.
 Марсо, Фелисьен — французский писатель.
 Марсо-Дегравье, Франсуа-Северен (1769—1796) — французский военачальник.

Другое 
 Броненосцы типа «Марсо» — серия броненосцев ВМС Франции, построенных в 1880—1890-х годах.